Адамс (Миннесота) может означать:
 Адамс — город в округе Моуэр, штат Миннесота.
 Адамс — тауншип в округе Моуэр, Миннесота.